Koninklijke Football Club Winterslag (KFC Winterslag) was een Belgische voetbalclub uit Winterslag. De clubkleuren waren rood-zwart. De ploeg speelde zijn thuiswedstrijden in de De Noordlaan te Winterslag. De club was opgericht in 1923 en had als  stamnummer 322. De club zou in zijn geschiedenis in totaal negen seizoenen in eerste klasse doorbrengen, namelijk een periode tussen 1974 en 1988. In 1988 fusioneerde Winterslag met Thor Waterschei tot Racing Genk. De fusieclub ging verder met het stamnummer 322 van Winterslag.

Geschiedenis 
grotendeels verplaatst vanaf KRC Genk

KFC Winterslag was opgericht als Winterslag Footbal Club in 1923 en verkreeg op 18/12/1926 stamnummer 322. Het was de tweede club uit Winterslag, in 1917 werd door Oost-Europese mijnwerkers reeds Slavia Winterslag opgericht, dat tot 1928 competitievoetbal speelde. In 1957 kreeg de clubnaam de vermelding "Koninklijk", en werd het in 1972 Koninklijke Football Club Winterslag. Deze club speelde in rood-zwart. De thuiswedstrijden werden afgewerkt aan de Noordlaan. De bijnaam van de spelers was de Kolenputters, wat vele jaren later, na een modderwedstrijd in de jaren veertig, de Vieze Mannen werd.
 
Winterslag verscheen tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in de nationale bevorderingsreeksen, toen de derde klasse. In 1946 won de club zijn reeks en promoveerde zo voor het eerst naar de tweede klasse. FC Winterslag hield het daar drie seizoenen vol, maar zakte toen weer weg. Na vier seizoenen derde klasse viel Winterslag in 1954 terug naar vierde klasse en 1960 zelfs naar eerste provinciale, maar promoveerden meteen terug in 1961. De club zou echter weer heropleven in de jaren 60. Na het winnen van haar reeks promoveerde Winterslag in 1964 terug naar derde klasse.
 
De grote opgang kwam er in de jaren 70. In 1972 eindigde de ploeg samen met Patro Eisden als eerste en kwam er een testmatch te Waterschei, waarin 3-3 werd gespeeld voor 16.000 toeschouwers. Er kwam een tweede testmatch te Beringen, waar 21.000 toeschouwers Winterslag zagen winnen met 2-1. Zo keerde Winterslag voor het eerst sinds 1950 terug naar tweede nationale. Twee seizoenen later, in 1974, stootte Winterslag voor het eerst door naar het hoogste niveau, naar eerste klasse. De club zakte meteen nog één seizoen terug naar tweede, maar kon zich vanaf 1976 echt handhaven in eerste.
 
In het seizoen 1981/82 speelde Winterslag in de UEFA Cup, en schakelde daarin Bryne FK uit Noorwegen en vervolgens het grote Engelse Arsenal FC uit, alvorens in de dichte mist zelf te worden gewipt door Dundee United uit Schotland. In 1983 degradeerde Winterslag weer, tot men in 1987 opnieuw de promotie naar eerste maakte, na een eindronde aan de Noordlaan. Een jaar later bleef Winterslag in eerste en zou Waterschei naar derde zakken.De club zou in zijn geschiedenis in totaal 10 jaar in eerste klasse doorbrengen. In 1988 fusioneerde Winterslag met Waterschei SV Thor tot Racing Genk. Het stamnummer 553 van Waterschei verdween, de fusieclub ging verder met het nummer 322 van Winterslag.

Stadion 

Het stadion van KFC Winterslag was de Noordlaan in Winterslag. Het had een maximale capaciteit van 18.000 toeschouwers. In 1981 was het stadion volledig uitverkocht bij de derby tegen Thor Waterschei. Het stadion werd in 2004 afgebroken.

Erelijst

Resultaten

Europese wedstrijden
 #R = #ronde, 1/8 = achtste finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Winterslag

Bekende oud-spelers
  Mathieu Billen
  Nico de Bree
  Pierre Denier
  Johan Devrindt
  Ronny Gaspercic
  Willy Geurts
  Jos Heyligen
  Joachim Hutka
  Paul Lambrichts
  Søren Lindsted
  Luc Nilis
  Daniël De Raeve
  Tony Rombouts
  Edwin Somers
  Patrick Teppers
  Paul Theunis
  Eric Vanlessen
  Robert Waseige
  Will van Woerkum
  Ton Wouters

Trainers

 

voetbalclub in Genk
KRC Genk
Winterslag